Малишево — топоним:

 Малишево — село в общине Ораховац, Призренский округ, Косово и Метохия, Сербия / город и административный центр общины Малишево, Призренский округ, Республика Косово
  — община в Призренском округе, Республика Косово
  — село в общине Гнилане, Косовско-Поморавский округ, Косово и Метохия, Сербия / село в общине Гнилане, Гниланский округ, Республика Косово

См. также 

 Малышево